Montour Run ist der Name folgender Fließgewässer in Pennsylvania, Vereinigte Staaten:

 Montour Run (Ohio River)  im Allegheny County
 Montour Run (Pine Creek)  im Allegheny County
 Montour Run (Fishing Creek)  im Columbia County
 Montour Run (Sinnemahoning Creek)  im Clinton County